

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Celinowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka 
 Celinowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk

Zobacz też 
 Celin, Celina, Celinki, Celinów, Celinówek, Celiny